

Personnalités 
 Alejandro Morera Soto (1909-1995), footballeur international costaricien ;
 Benry Ulloa Morera (1950-), arbitre costaricien de football ;
 
 Esther Nuñez Morera (1981-), nageuse espagnole ;
 Jaume Morera i Galícia (1854-1927), peintre paysagiste espagnol ;
 Giacinto Morera (1856-1909), mathématicien italien ;
 Théorème de Morera
 Laura Morera (1977-), danseuse de ballet espagnole ;
 Magín Morera y Feixas (1908-1984), prêtre catholique espagnol ;
 Maria Branyas Morera (1907-), supercentenaire espagnole, doyenne de l'humanité.

Homonymie de patronyme